Уа́йтхед () — английская фамилия.

Известные носители:

 Уайтхед, Айзея (род. 1995) — американский баскетболист.
 Уайтхед, Альфред Норт (1861—1947) — английский математик, философ и логик.
 Уайтхед, Густав Альбин (1874—1927) — механик, пионер авиации.
 Уайтхед, Дейвид (1896—1992) — австралийский бригадир, участник двух мировых войн.
 Уайтхед, Дин (род. 1982) — английский футболист.
 Уайтхед, Джиллиан (род. 1941) — новозеландский композитор.
 Уайтхед, Джон (1860—1899) — английский исследователь, натуралист.
 Уайтхед, Джон Генри Константайн (1904—1960) — английский математик, племянник А. Н. Уайтхеда.
 Уайтхед, Джордж (1918—2004) — американский математик.
 Уайтхед, Дон (1908—1981) — американский журналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии.
 Уайтхед, Колсон (род. 1969) — американский писатель, дважды лауреат Пулитцеровской премии.
 Уайтхед, Питер (1914—1958) — британский автогонщик.
 Уайтхед, Пол (1709—1774) — английский поэт-сатирик.
 Уайтхед, Роберт (1823—1905) — английский инженер, изобретатель морской торпеды.
 Уайтхед, Уильям (1715—1785) — английский поэт-лауреат.
 Уайтхед, Уолтер (1840—1913) — английский хирург.
 Уайтхед, Финн (род. 1997) — британский актёр кино и телевидения.

Топонимы 
 Уайтхед — остров в архипелаге Гран-Манан, Канада.

Примечания